Ачинский район:
 А́чинский район — район Красноярского края, образованный в 1924 году; центр — город Ачинск.
 Ачи́нский район — район Джалал-Абадской области Киргизской ССР, существовавший в 1944—1954 годах; центр — село Ачи.